Гулик - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Гулик, Роберт ван (1910—1967) — нидерландский востоковед, дипломат, музыкант и писатель.

Топоним 
 Гулик — река в Амурской области, правый приток Зеи.
 Гулик — село в Зейском районе Амурской области.

См. также 
 Гули
 Гулин